Бойцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Бойцово — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Бойцово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Бойцово — село в Бикинском районе Хабаровского края.